

Cinema 
Treehouse – film del 2014 diretto da Michael Bartlett

Musica 
Treehouse – album degli I See Stars del 2016
Treehouse – album di Franciscus Henri del 1988
Treehouse – album dei The Grapes of Wrath del 1987
Treehouse – album dei Sofi Tukker del 2018

Altro 
 Treehouse TV – rete televisiva canadese